Четрдесет друго фудбалско првенство у Мађарској је одиграно у пролеће 1945. године.

Преглед 
Играло је укупно дванаест клубова, ФК Ујпешт је освојио првенство, што му је била шеста титула, испред ФК Ференцварош и ФК Чепел. Ова првенствена сезона је имала само пролећни део и учествовале су само екипе из Будимпеште.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори

Спољашње везе 
 IFFHS link

1945.
Фудбал у 1945.